Area di servizio Villoresi Est
 Area di servizio Villoresi Ovest

Altri progetti